"Caja" pode ser:
 Caja (distrito)
 Caja Duero
 Caja de Extremadura
 Caja Rural (ciclismo)

Ver também
 Cajá
 Cajá-manga

Desambiguações de topônimos